Conflans (au confluent de l'Arly avec l'Isère), une ancienne commune à l'origine, en 1836, d'Albertville, dans le département de la Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dont :
 Château fort de Conflans.
 Conflans ou Conflans-l'Archevêque est un quartier (situé près du confluent de la Marne avec la Seine) de Charenton-le-Pont, commune du département du Val-de-Marne, dans la région Île-de-France, en France. Dont :
 Château de Conflans ;
 Rue de Conflans ;
 Chapelle de Conflans.
 Parc de Conflans.
 Conflans est l'ancien nom de Pont-Saint-Vincent, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
 Conflans, à Villeseneux, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Ce Conflans est situé au confluent de la Somme avec la Soude qui s'unissent pour former la Somme-Soude qui se jette dans la Marne. C'est très certainement ce Conflans qui est éponyme de la famille noble champenoise de Conflans, branche cadette de la maison de Brienne : 
 Hubert de Brienne de Conflans, maréchal de France, vice amiral français du .
 Louis de Brienne-Conflans, marquis d'Armentières, maréchal de France.
 Le Conflans est l'un des sept royaumes de Westeros, dans la saga Le Trône de Fer.
La Légion de Conflans, une unité militaire au service de l'Ancien Régime français créée en 1743.

Voir aussi 
 Conflans-en-Jarnisy est une commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine. Au confluent de l'Yron avec l'Orne. Gentilé : Conflanais.
 Conflans-l'Archevêque ou Conflans, est un quartier (situé près du confluent  de la Marne avec la Seine) de Charenton-le-Pont, commune du département du Val-de-Marne, dans la région Île-de-France, en France.
 Conflans-Fin d'Oise est une station de RER située dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine
 Conflans-Sainte-Honorine est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France.  Au confluent de l'Oise avec la Seine. Gentilé : Conflanais.
 Conflans-sur-Anille est une commune française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire. Au confluent d'un petit affluent avec  l'Anille. Gentilé : Conflanais.
 Conflans-sur-Lanterne est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté. Au confluent de la Lanterne et de la Semouse.
 Conflans-sur-Loing est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre. Au confluent de l'Ouanne avec le Loing. Gentilé : Conflanais.
 Conflans-sur-Seine est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Au confluent d'un petit affluent avec la Seine, ce Conflans est situé à l'ancien confluent de l'Aube avec la Seine qui s'unissent aujourd'hui à 2 km en amont.

Toponymie 

Dans son ouvrage Les noms de lieux (collection Que sais-je ? ;  1945,  1972), Charles Rostaing, au chapitre des Formations romaines, indique (page 54) que le terme latin confluentes (qui n'a pas survécu en français) s'est substitué en Gaule au gaulois condate qui désignait aussi un « confluent » d'où les toponymes Conflans, Confolens, Couffoulens...

Étymologie confirmée par Ernest Nègre dans sa Toponymie générale de la France (TGF) au § 5069 : bas latin confluentes (aquas) « les cours d'eau s'unissant » ; les noms des cours d'eau s'unissant sont précisés.

Le Conflans comme pierre à bâtir est extrait dans les environs de Conflans-Sainte-Honorine, à huit lieues de Paris, près du confluent de la Seine et de l'Oise (Calcaire lutétien).

Homonymie de toponyme